G5-Staaten steht für:

 G5 (Schwellenländer), die Gruppe der fünf wichtigsten Schwellenländer
 G5 Sahel für die Sahelstaaten: Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und dem Tschad
 die Vorgängerorganisation der G6 (Europäische Union)

G5Staaten